El término Urros puede referirse a:

 Urrós, una freguesia del municipio de Mogadouro, en el distrito de Braganza, Portugal; o
 Urros de Liencres, una serie de islotes españoles.